

Wydarzenia 

 druga wojna meseńska zakończyła się zwycięstwem Sparty